Olavius är ett släkte av ringmaskar. Olavius ingår i familjen glattmaskar.

Dottertaxa till Olavius, i alfabetisk ordning 

 Olavius abrolhosensis
 Olavius albidoides
 Olavius albidus
 Olavius algarvensis
 Olavius alius
 Olavius amplectens
 Olavius avisceralis
 Olavius avitatus
 Olavius bullatus
 Olavius capillus
 Olavius caudatus
 Olavius clavatus
 Olavius comorensis
 Olavius cornuatus
 Olavius crassitunicatus
 Olavius curtus
 Olavius fidelis
 Olavius filithecatus
 Olavius finitimus
 Olavius fredi
 Olavius furinus
 Olavius fuscus
 Olavius geniculatus
 Olavius gierei
 Olavius hamulatus
 Olavius hanssoni
 Olavius ilvae
 Olavius imperfectus
 Olavius isomerus
 Olavius latus
 Olavius lifouensis
 Olavius loisae
 Olavius longissimus
 Olavius macer
 Olavius manifae
 Olavius mokapuensis
 Olavius montebelloensis
 Olavius muris
 Olavius nicolae
 Olavius nivalis
 Olavius paraloisae
 Olavius parapellucidus
 Olavius patriciae
 Olavius pellucidus
 Olavius planus
 Olavius pravus
 Olavius prodigus
 Olavius productus
 Olavius propinquus
 Olavius rallus
 Olavius rottnestensis
 Olavius separatus
 Olavius soror
 Olavius strigosus
 Olavius tannerensis
 Olavius tantulus
 Olavius tenuissimus
 Olavius ullae
 Olavius ulrikae
 Olavius vacuus
 Olavius valens
 Olavius verpa

Källor 

Glattmaskar
Olavius